Американцы Майк Брайан и Джек Сок — победители турнира. Выиграв свой 18-й титул на турнирах Большого шлема, Майк Брайан обошёл по количеству побед на «мэйджорах» австралийца Джона Ньюкомба и стал самым титулованным теннисистом в истории мужского парного тенниса.

Прошлогодние чемпионы — Жан-Жюльен Ройер и Хория Текэу — не защитили свой титул, уступив во втором круге Раду Алботу и Малеку Жазири.

Майк Брайан сохранит звание первой ракетки мира в парном разряде. Оливер Марах выбыл из гонки за это почётное звание, проиграв в первом круге. Пирс имел шанс стать первой ракеткой мира, но выбыл на стадии второго раунда.

Посев 

  Оливер Марах /  Мате Павич (Первый круг)
  Хенри Континен /  Джон Пирс (Второй круг)
  Майк Брайан /  Джек Сок (Титул)
  Джейми Маррей /  Бруно Соарес (Четвертьфинал)
  Хуан Себастьян Кабаль /  Роберт Фара (Полуфинал)
  Жан-Жюльен Ройер /  Хория Текэу (Второй круг)
  Лукаш Кубот /  Марсело Мело (Финал)
  Равен Класен /  Майкл Винус (Второй круг)

<ol start="9">
  Пьер-Юг Эрбер /  Николя Маю (Третий круг)
  Фелисиано Лопес /  Марк Лопес (Второй круг)
  Иван Додиг /  Марсель Гранольерс (Третий круг)
  Бен Маклахлан /  Ян-Леннард Штруфф (Первый круг)
  Хулио Перальта /  Орасио Себальос (Второй круг)
  Робин Хаасе /  Матве Мидделкоп (Третий круг)
  Рохан Бопанна /  Эдуар Роже-Васслен (Четвертьфинал)
  Доминик Инглот /  Франко Шкугор (Третий круг)

Специальные приглашения в основу (WC и PR) 

  Кристофер Юбэнкс /  Дональд Янг (Первый круг)
  Кристиан Харрисон /  Райан Харрисон (Третий круг)
  Эван Кинг /  Натан Паша (Первый круг)
  Кевин Кинг /  Райли Опелка (Первый круг)
  Бредли Клан /  Даниэль Нестор (Первый круг)

<ol start=6>
  Патрик Кипсон /  Денни Томас (Первый круг)
  Мартин Редлицки /  Эван Жу (Первый круг)
  Никола Мектич /  Юрген Мельцер (PR, третий круг)
  Маккензи Макдональд /  Ёсихито Нисиока (PR, второй круг)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 Сетка турнира на официальном сайте турнира

Взрослые